Halton Castle ist der Name folgender Burgen in England:

 Halton Castle (Cheshire) in Runcorn
 Halton Castle (Northumberland) bei Corbridge